Shengavit kan syfta på:

 Shengavit – ett av de tolv distrikten i Jerevan i Armenien
 Shengavit (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien
 Shengavitbosättningen – en arkeologisk fyndplats i nutida Jerevan i Armenien